Ženská čtyřhra J&T Banka Prague Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Melicharová s Peschkeovou.

Vítězem se stal nenasazený rusko-slovenský pár Anna Kalinská a Viktória Kužmová, který ve finále zdolal americko-české turnajové jedničky Nicole Melicharovou s Květa Peschkeovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7], když vítězky proměnily čtvrtý mečbol. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první tituly na okruhu WTA Tour. Společně odehrály již únorové finále na St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Nejstarší členka elitní světové stovky, 43letá Peschkeová, útočila na třetí trofej v řadě.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (finále)
  Šúko Aojamová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Barbora Strýcová /  Markéta Vondroušová (odstoupily)
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2019